Holland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Holland Township (Arkansas)
 Holland Township (Illinois)
 Holland Township (Iowa)
 Holland Township (Kansas)
 Holland Township (Missaukee County, Michigan)
 Holland Township (Ottawa County, Michigan)
 Holland Township (Minnesota)
 Holland Township (Missouri)
 Holland Township (New Jersey)
 Holland Township (South Dakota)